Чемпионат Азии по борьбе 2007 года прошёл с 8 по 13 мая в Бишкеке (Киргизия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

Борьба
Международные спортивные соревнования в Бишкеке
Борьба в Киргизии
Май 2007 года